

Prénom 
 Jürg Beeler (né en 1947), écrivain suisse, voir  Jürg Beeler
 Jürg Federspiel (1931 - 2007), écrivain suisse
 Hans-Jürg Fehr (né en 1938), homme politique suisse
 Jürg Jentasch (1596 - 1639), personnalité de la Guerre de Trente Ans
 Jürg Kreienbühl (1932 - 2007) peintre

Pseudonymes 
 Jürg, dessinateur de bande dessinée

Articles connexes 
 prénom Georges 

Homonymie de patronyme